Шевче́нко Фе́дір:

 Шевченко Федір Данилович (1920, Черкаси) — український хімік, доктор хімічних наук (1970), професор.
 Шевченко Федір Павлович (1914–1996) — український історик, доктор історичних наук (1964), професор (1968), член-кореспондент АН УРСР (1969).
 Шевченко Федір Федорович (1924–1980, Запоріжжя) — український живописець, заслужений художник УРСР (1975).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок